

Вйонзова — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вйонзова — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства